An der Christuskirche ist der amtliche von Straßen in verschiedenen Städten mit einer Christuskirche

sowie die Adresse verschiedener Bauwerke wie

 An der Christuskirche 15 in Hannover, denkmalgeschütztes Pfarr- und Gemeindehaus der Nordstädter Christuskirchengemeinde
 An der Christuskirche 28 in Hannover, ehemalige Adresse für die Höhere Töchterschule II (Hannover)